HTML5 Audio — часть спецификации HTML5, предназначенная для работы с аудио в веб-браузерах без помощи плагинов.

Включает в себя воспроизведение, синтез и запись звука, также описывает методы распознавания речи.

Элемент <audio> предоставляет элементы управления (воспроизведение/пауза/громкость), вид которых может отличаться в различных браузерах и операционных системах.

Атрибуты 
Атрибуты элемента <audio>:

 Глобальные атрибуты:
 accesskey
 class
 contenteditable
 dir
 hidden
 id
 lang
 spellcheck
 style
 tabindex
 title
 translate
 src — ссылка на файл
 preload — предзагрузка файла
 autoplay — автовоспроизведение файла
 loop — циклическое воспроизведение
 muted — отключение звука
 controls — браузерные элементы управления звуком

Пример:
<audio controls>
  <source src="http://media.w3.org/2010/07/bunny/04-Death_Becomes_Fur.mp4" type='audio/mp4' />
  <source src="http://media.w3.org/2010/07/bunny/04-Death_Becomes_Fur.oga" type='audio/ogg; codecs=vorbis' />
  <p>Your user agent does not support the HTML5 Audio element.</p>
</audio>

Поддержка браузерами 
Поддержка HTML5 audio была добавлена в следующих версиях браузеров:

 Google Chrome 3;
 Mozilla Firefox 3.5;
 Internet Explorer 9;
 Opera 10.1;
 Safari 3.1

Форматы сжатия звука 

При обсуждении спецификации возникали разногласия между сторонниками свободных и запатентованных алгоритмов сжатия звука.

В частности, Apple и Microsoft высказывали поддержку стандарта сжатия AAC и классического MP3, тогда как Mozilla и Opera поддерживали открытый свободный формат Vorbis в контейнерах Ogg и WebM, критикуя большое количество патентов, защищающих форматы MP3 и AAC.

См. также 
 HTML5
 JavaScript

Примечания 

HTML
HTML5